Princezny, které před sňatkem s ruskými následníky trůnu přijaly pravoslaví a jméno Marie Fjodorovna:

 Sofie Dorota Württemberská (1759–1828) – württemberská princezna a provdaná ruská carevna
dcera württemberského vévody Fridricha II. Evžena a manželka ruského cara Pavla I.
 Marie Sofie Dánská (1847–1928) – dánská princezna a provdaná ruská carevna
dcera dánského krále Kristiána IX. a manželka cara Alexandra III.

Ruské carevny